Хараста-эль-Басаль ( или , Хараста) — город на юго-западе Сирии, расположенный на территории мухафазы Дамаск.

География 
Город находится в юго-западной части мухафазы, в долине реки Барада, на расстоянии нескольких километров к северо-востоку от Дамаска, административного центра провинции и столицы страны. Абсолютная высота — 712 метров над уровнем моря.

История 
Во время войны в Сирии в результате операция при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон 22—23 марта 2018 года 4979 боевиков «Ахрар Аш-Шам» и членов их семей были перевезены из Хараста-Эль-Басаля в провинцию Идлиб. Саперы Сирийской арабской армии (САА) сразу после освобождения города от террористов начали разминирование домов и улиц.

Население 
По данным официальной переписи 1981 года численность населения составляла 25 657 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Ближайший гражданский аэропорт — Международный аэропорт Дамаска.

Примечания 

Города мухафазы Дамаск